Lehtmetsa (Anija), een plaats in de Estlandse gemeente Anija
 Lehtmetsa (Järva), een plaats in de Estlandse gemeente Järva
 Lehtmetsa (Muhu), een plaats op het Estlandse eiland Muhu
 Lehtmetsa (Põhja-Pärnumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Põhja-Pärnumaa